Die Irish League 1982/83 war die 82. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Titelverteidiger Linfield FC wurde zum 35. Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1982/83
Fußballsaison 1982/83